Brunndobl ist der Ortsname von

 Brunndobl (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brunndobl (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Brunndobl (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Brunndobl (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Brunndobl (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern